Enric d'Aragó o Enric I d'Empúries (~1400-1445), fill quart de Ferran I d'Aragó 
 Enric d'Aragó i Pimentel (1445-1522), primer lloctinent de Catalunya (1479-1493)
 Enric d'Aragó Folc de Cardona i Córdoba, o Enric III d'Empúries, (1588-1640), virrei de Catalunya (1630-1632), (1633-1638) i interinament el 1640.